Ernesto Cesàro, mathématicien italien ;
Giuseppe, Raimondo de Cesàro minéralogiste et cristallographe belge ;
Cesaro, catcheur suisse ;
Cesarò, commune de la province de Messine, en Italie.